Хайзе:

 Хайзе, Георг Арнольд (1778—1851) — немецкий юрист.
 Хайзе, Ульрих (1906—1970) — немецкий офицер-подводник.
 Хайзе, Филип (род. 1991) — немецкий футболист.

См. также 
 Хайз
 Хейзе
 Эз, Франк (род. 1971) — французский футболист, тренер.